Алекса́ндр Матве́ев: Матвеев, Александр Андреевич (1891—1954) — генерал-майор.
 Матвеев, Александр Андреевич (1910—1997) — генерал-лейтенант авиации, кавалер 2-х орденов Ленина.
 Матвеев, Александр Антонович (1922—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Матвеев, Александр Борисович (1926—2008) — советский и российский художник и электротехник.
 
 Матвеев, Александр Владимирович (1915—1972) — Герой Советского Союза, подполковник.
 Матвеев, Александр Геннадьевич (род. 1947) — советский легкоатлет.
 
 Матвеев, Александр Игоревич (род. 1989) — украинский футболист.
 Матвеев, Александр Кириллович (1895—1991) — советский учёный-геолог, доктор наук.
 Матвеев, Александр Константинович (1926—2010) — советский и российский языковед, член-корреспондент РАН.
 Матвеев, Александр Матвеевич (1876—1961) — русский оперный певец.
 Матвеев, Александр Матвеевич (1914—1989) — богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Матвеев, Александр Михайлович (1919—1981) — советский коми писатель.
 
 Матвеев, Александр Семёнович (1914—1987) — звеньевой зернового совхоза «Канский», Герой Социалистического Труда.
 Матвеев, Александр Терентьевич (1878—1960) — советский скульптор, педагог.